Moose Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Moose Island (Illinois)
 Moose Island (Hancock County, Maine)
 Moose Island (Penobscot County, Maine)
 Moose Island (Piscataquis County, Maine)
 Moose Island (Washington County, Maine)
 Moose Island (Minnesota)
 Moose Island (New Hampshire)
 Moose Island (Essex County, New York)
 Moose Island (Hamilton County, New York)
 Moose Island (Ohio)
 Moose Island (Wyoming)